

Patronyme 

 Daniel Danis (né en 1962) est un dramaturge québécois.
 Louison Danis (née en 1951) est une comédienne québécoise.
 Marcel Danis (né en 1943) est un homme politique et professeur canadien.
 Robert Danis (1879-1949) est un architecte français.
 Robert Danis (1880-1962) est un médecin belge. 
 Yann Danis (né en 1981) est un joueur canadien de hockey.

Prénom 
 Danis Tanović (né en 1969) est un réalisateur bosnien.
 Danis Zaripov (né en 1981) est un joueur russe de hockey sur glace.

Paronyme 
 Magda Danysz (née le ), galeriste d'art contemporain.
Jean Casimir Danysz, scientifique polonais, assistant de Marie Curie
Marian Danysz, fils de Jean Casimir Danysz, scientifique, découvreur de l'hypernoyau

Homonymie de prénom